Уертас дел Ваље има више значења:

 Уертас дел Ваље, Ел Мермехо (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Уертас дел Ваље (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику